Cabeza de pollo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Carlina corymbosa;
 el nombre común de la planta Centaurea pullata;
 el nombre común de la planta Picnomon acarna;
 el nombre común de la planta Ptilostemon hispanicus.